Slot – finestra di tempo entro la quale un aeromobile ha il permesso al decollo;
 Slot – tipologia di connettore utilizzato in elettronica;
 Slot time – tempo che impiega un impulso elettronico a compiere il tragitto di massima distanza teorica tra due nodi di Internet;
 S.L.O.T. – Sistema Locale di Offerta Turistica, è un modello di integrazione dell'offerta turistica;
 Slot – abbreviazione utilizzata per indicare le slot machine;
 Slot – Forma di modellismo dinamico che utilizza le piste elettriche tipo Polistil ed automodelli (slot cars) alimentati a corrente elettrica (generalmente corrente continua) dotati di un perno o di una lama infilati in una fessura della pista detta per l'appunto "slot";
 Slot – acronimo per Spazi Liberi Occupati Temporaneamente;
 Slot – terminologia relativa agli incantesimi nei giochi di ruolo e nella relativa ambientazione.
 Slot machine – sistema di gioco d'azzardo.
 Slot – gruppo musicale nu metal russo.